Nanoq  kan henvise til flere artikler:

 det grønlandske ord for isbjørn
 FC Nanoq - en fodboldklub
 Arctic Museum Nanoq - et museum i Finland
 Navnet på 2 af H.K.H. Kronprins Frederiks sejlbåde, af klasserne Drage samt Farr 40
 Nanoq.gl er den officielle hjemmeside for Grønlands Selvstyre
 Nanoq (film) – dansk kortfilm fra 2000 instrueret af Kunuk Platoú